Cold Lake () — третий студийный альбом швейцарской группы Celtic Frost, записанный в 1988 году на лейбле Noise Records.

Критика 
После выхода альбома в 1988 году, он был негативно принят критиками, более того, группу считали предавшей своих поклонников. Музыкальное звучание стало ближе к глэм-металу, чем к жанру трэш-, блэк-, дэт-метала, в котором группа работала в начале своей карьеры, или чем к авангардному звучанию альбома Into The Pandemonium.

Список композиций

Участники записи 
 Томас Габриэль Фишер — гитара, вокал
 Оливер Амберг — гитара
 Кёрт Виктор Брайант — Бас-гитара
 Стивен Пристли — ударные

Производство 
 Спродюсировали: Celtic Frost и Tony Platt
 Помощники звукорежиссёра: Thomas Steeler, Dexter
 Сведено в студии Conny Plank

Примечания 

Альбомы Noise Records
Альбомы глэм-метала